Horizon est une station de radio locale, en France, de catégorie B, créée en 1985 et diffusant ses programmes sur une partie des Hauts-de-France, dans l'Artois plus précisément.

Historique 

Claude Guyot créé Horizon 62 en 1985 sous la forme d'une association loi 1901. La radio diffuse à l'époque en pirate. En 1986, la radio dépose un dossier auprès de la CNCL (Commission Nationale de la Communication et des Libertés), et en 1988, Horizon 62 est officiellement autorisée à émettre, avec une diffusion des programmes principalement sur les zones de Bruay-La-Buissière, Auchel, Béthune.

En 1997 et sous l'impulsion de son président Claude Guyot, Horizon 62 intègre le GIE « Les Indés Radios ». La radio commence à soigner son image et ses programmes qui cumulent alors  auditeurs.

En 1999, Horizon 62 se numérise en s'équipant d'un système informatique. La diffusion s'élargit et couvre maintenant Lens, Henin-Beaumont, Arras. En 2001, la radio compte  auditeurs.

En 2002, La radio change de nom et devient Fréquence Horizon. L'émetteur est déplacé sur le site TDF de Bouvigny Boyeffles

En 2005, Fréquence Horizon bas son nouveau record : l'écoute est en moyenne de plus de 3h (221 minutes) et par près de  auditeurs. En , l'audience a progressé à 40 900 auditeurs par jour, puis 46 200 auditeurs en .

En , Fréquence Horizon diffuse pour la première fois de son histoire l'ensemble des matchs du Racing Club de Lens. Puis le , Fréquence Horizon change . La radio démarre également une nouvelle fréquence sur l'agglomération d'Arras.

En , le groupe Force 1 rachète Fréquence Horizon pour lui permettre un développement local plus important. En , Fréquence Horizon réalise une audience historique avec 51 300 auditeurs quotidien.

En , la radio change de nom et de logo : Fréquence Horizon devient Horizon. En , la direction de la radio est confiée à Julien Mano.

Depuis le , la radio Horizon est disponible à Lille et sa métropole en DAB+.

Fréquences 

La radio Horizon peut être reçue dans les zones géographiques suivantes :
 Lens / Béthune (en modulation de fréquence)
 Arras (en modulation de fréquence)
 Lille (en RNT)
 Mons

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des stations de radio locales en France
 Les Indés Radios

Lien externe 
 Site officiel de la radio Horizon

Association ou organisme ayant son siège dans les Hauts-de-France
Entreprise ayant son siège dans le Pas-de-Calais
Entreprise des médias ayant son siège en France
Radio dans le Pas-de-Calais
Radio à Béthune
Radio à Lens
Radio à Lille
Station de radio locale en France
Station de radio associative
Station de radio pirate
Station de radio en français
Station de radio fondée en 1985
Les Indés Radios